Bobovica est un toponyme qui peut désigner :
Bobovica, une rivière de Bosnie-Herzégovine, affluent droit de la Vrbanja rivière
Bobovica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Trnovo, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bobovica, un village de Croatie situé dans la municipalité de Samobor, comitat de Zagreb.